Мария Каролина Бурбон-Сицилийская:

 Мария Каролина Бурбон-Сицилийская (1798—1870) — дочь Франциска I и Марии Клементины Австрийской. 
 Мария Каролина Бурбон-Сицилийская (1820—1861) — дочь Франциска I и Марии Изабеллы Испанской.
 Мария Каролина Бурбон-Сицилийская (1856—1941) — дочь сицилийского принца Францеско и Марии Изабеллы.